Esistono più comuni francesi con questo nome

 Valleroy – Alta Marna
 Valleroy – Doubs
 Valleroy – Meurthe e Mosella